Валпасуш:

 Валпасуш — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Вила-Реал.
 Валпасуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.